Un rendez-vous est une rencontre concertée. Le terme RDV peut aussi désigner plus spécialement un rendez-vous galant.

Cinéma 
 Le Rendez-vous, film muet français réalisé par Léonce Perret, sorti en 1911.
 Le Rendez-vous, film muet français réalisé par Georges Denola, sorti en 1911.
 Le Suprême rendez-vous (), film muet américain réalisé par Rex Ingram, sorti en 1922
 Le Rendez-vous (), film muet américain de Marshall Neilan, sorti en 1923.
 Rendez-vous (), film américain de William K. Howard sorti en 1935.
 Rendez-vous (), film d'Ernst Lubitsch sorti en 1940.
 Premier rendez-vous, film français de Henri Decoin sorti en 1941.
 Le Grand rendez-vous, film français de Jean Dréville sorti en 1949.
 Le Rendez-vous, film français réalisé par Jean Delannoy sorti en 1961.
 Le Rendez-vous, film américain réalisé par Sidney Lumet sorti en 1969.
 Rendez-vous à Bray, film d'André Delvaux, sorti en 1971, inspiré de la nouvelle Le Roi Cophetua de Julien Gracq.
 C'était un rendez-vous, court-métrage de Claude Lelouch sorti en 1976 ;
 Rendez-vous, film français réalisé par André Téchiné sorti en 1985.
 Rendez-vous, film d'Antoinette Beumer sorti en 1985.
 Le Rendez-vous de Travers (Treffen in Travers) de Michael Gwisdek sorti en 1989.

Histoire 
 Rendez vous des trappeurs de l'Ouest ou Rendez-vous des Rocheuses, rassemblement annuel de trappeurs (XIXe siècle). 
 Les Rendez-vous de l'histoire, manifestation culturelle organisée chaque année à Blois depuis 1998 et visant à populariser l'Histoire par la rencontre entre historiens et grand public.

Astronautique 
 Rendez-vous spatial, rencontre organisée dans l'espace entre engins spatiaux, ou entre un engin spatial et un objet céleste.

Informatique 
 « Rendezvous », ancien nom d'Apple Bonjour.

Littérature 
 Rendez-vous (), roman de Danielle Steel publié en 2004.
 Rendez-vous, roman de Christine Angot publié en 2011.

Musique

Chanson 

 Le rendez-vous, chanson de Gilles Vigneault (par.) et Claude Léveillée (mus.) interprétée par ce dernier en 1962 et par d'autres depuis ;
 Rendez-vous, chanson d'Alain Chamfort sortie en 1983 ;
 Rendez-vous, chanson interprétée par le groupe belge Pas de deux parue sur l'album  en 1983 ;
 Rendez-vous, chanson des 2Be3 sortie en 1996 ;
 Rendez-vous, chanson de Bruce Springsteen sortie en 1998 ;
 Rendez-vous, chanson de Lynnsha sortie en 2004 ;
 Rendez-vous, chanson de Inna sortie en 2015.

Album 

 Rendezvous, album de CANO sorti en 1979 ;
 Rendez-vous, album de Jean-Michel Jarre sorti en 1986 ;
 Rendezvous, album de Christopher Cross sorti en 1992 ;
 Rendez-vous, album de Claudia Phillips sorti en 1993 ;
 , album de Jacky Terrasson et Cassandra Wilson sorti en 1997 ;
 Rendez-vous, album live de Patricia Kaas sorti en 1998 ;
 Rendez-vous, album de duos de Jane Birkin sorti en 2004 ;
 Rendez-vous, album de David Vendetta sorti en 2007.

Groupe 
 Rendez-Vous, groupe de post-punk Parisien.

Télévision 
 Rendezvous, série télévisée britannique diffusée de 1957 à 1961 ;
 Rendez-vous, épisode du feuilleton télévisé Prison Break.
 Rendez-vous en terre inconnue, émission de télévision française.
 Le Rendez-vous, émission de télévision française.

Autres 
 Îlot du Rendez-Vous, îlot au Nord-Ouest de l'archipel des Kerguelen.

Homonymie de titre